Kertész Gyula (1888–1982) válogatott labdarúgó, edző
 Kertész Gyula (1894–1963) Orosházán működő gépgyártó mester
 Kertész Gyula (1900–1967) zeneszerző, tanár
 Kertész Gyula (1931–1991) Erkel Ferenc-díjas operarendező
 Kertész Gyula (1935–2002) bibliográfus
 Kertész Gyula (1970) gitáros